

Мюнзінген — місто, федеральна земля Баден-Вюртемберг

Мюнзінген — місто в кантоні Берн